Bivalent (genetika)
Bivalent (kemija)
Bivalent (motor)
Bivalentna logika
Bivalentni ligand